Long Harbour (Hongkong), een natuurlijke haven in Hongkong
 Long Harbour (Brits-Columbia), een natuurlijke haven in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Long Harbour-Mount Arlington Heights, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland